„Fast Life” se poate referi la:

 Fast Life (album) - un album lansat de cântăreața belgiană Hadise în anul 2009.
 „Fast Life (cântec)” - un cântec inclus pe albumul de mai sus și lansat ca disc single în vara anului 2009.

Dezambiguizare